Кубок Шпенглера 2009 — 83-й традиційний турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 26 по 31 грудня 2009 року. Переможцем став білоруський клуб «Динамо» (Мінськ).

Календар

Таблиця

Фінал

Найкращі бомбардири за системою гол+пас

Команда усіх зірок 
 Воротар: Андрій Мезін («Динамо»)
 Захисники: Шон Гайнс (Канада) — Дюве Весткот («Динамо»)
 Нападники: Юрай Колнік («Давос») — Сергій Варламов («Динамо») — Ахрен Спило («Мангейм»)

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру  
 hockeyarchives  
 Архів  
 hockeyarchives.ru  

2009
2009 у хокеї з шайбою
2009 у швейцарському спорті